Чемпионат Европы по бейсболу 2019 года прошёл с 7 по 15 сентября в Германии, городах Бонн и Золинген. Турнир способствовал квалификации к летним Олимпийским играм 2020 года. Пять лучших команд и сборная ЮАР соревновались в европейско-африканском отборочном этапе, который проходил в сентябре 2019 года в Болонье и Парме. Завершился он победой сборной Израиля.

Участники 
В чемпионате Европы принимают 10 лучших команд последнего чемпионата Европы и ещё две лучшие команды из дивизиона B.

Первый раунд

Группа А

Группа B (Pool-1) Словакия, 2-6 июля 2019

Пулл В (Pool-2) Благоевград, Болгария 1-6 июля 2020

Плей-офф

Финальное распределение мест

Примечания

Ссылки 
 Статистика Чемпионата Европы 2019 года
 Официальный сайт Европейской конфедерации бейсбола

Чемпионаты Европы по бейсболу
2019 год в бейсболе
Бейсбол
Международные соревнования по бейсболу в Германии
Чемпионаты Европы в Германии
Спорт в Германии в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Бонне
Спорт в Золингене